

Miejscowości na Litwie 
 Polepie – wieś w okręgu wileńskim, w rejonie solecznickim
 Polepie – historyczne polskie nazwy trzech wsi Paliepis